Janík může být:

 domácká podoba mužského křestního jména Jan

příjmení osoby
 Adéla Janíková (* 1981) – česká výtvarnice
 Emília Janíková (1928–???) – slovenská a československá politička KSS
 Jaroslav Janík (1901–1974) – český kulturní pracovník, odborný publicista a knihovník
 Ján Janík, vícero nositelů
 Jitka Janíková (* 1963) – česká textilní výtvarnice a ilustrátorka
 Josef Janík, vícero nositelů
 Lenka Janíková (* 1979) – česká divadelní herečka
 Michael Janík (* 1945) – český folkový zpěvák a písničkář
 Pavol Janík (* 1956) – slovenský básník
 Tomáš Janík (* 1977) – český pedagog
 Václav Janík (* 1973) – český automobilový jezdec
 Vincenc Janík (1830–1874) – český politik, starosta Rožnova a zemský poslanec
 Vlastislav Janík (* 1966) – český soukromý badatel, publicista a historik
 Zdeněk Janík (* 1923) – český spisovatel a novinář

jiný význam
 Janík (obec) – slovenská obec

Související články 
 Jeník
 Jan
 Jeníček

Česká příjmení